Karlsvik kan syfta på:
Karlsvik – en tätort i Luleå kommun
Karlsvik – en del av en småort i Falu kommun, se  Olsbacka, Åkern och Karlsvik
Karlsvik, Sundsvalls kommun – en ort på Alnön i Sundsvalls kommun
Karlsviks gjuterier – före detta industrianläggning på Kungsholmen i Stockholm
IF Karlsvik – en svensk bågskytteklubb från Alnö
Karlsviks naturreservat – ett naturreservat i Grimetons socken i Varbergs kommun i Halland
Karlsvik – en by som Gud har glömt – en svensk dokumentärfilm från 1978
Karlsviks-Stavarvattnet – en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland
Karlsviks-Uddervattnet – en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland

Se även
Karlvik